Le elezioni presidenziali in Mongolia del 2021 si sono tenute il 9 giugno.

Risultati

Collegamenti esterni

2021
Mongolia